Сен-Жуе́н-де-Блаву́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на захід від Парижа, 105 км на південний схід від Кана, 29 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 299,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Жуен-де-Блаву на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуен-де-Блаву на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн